Chrášťany est un toponyme qui peut désigner :

Chrášťany, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chrášťany, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Chrášťany, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chrášťany, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Chrášťany, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie